Kendeffy-ház, Kolozsvár
 Kendeffy-ház, Marosvásárhely